Carlo Tomasi fue un piloto de automovilismo italo-argentino. Participó en dos ediciones de las 24 Horas de Le Mans (1954 y 1955), en cuatro de los 1000 km de la Ciudad de Buenos Aires (1954-1957) y en una de los 1000 km de Nürburgring (1956).

Resultados

24 Horas de Le Mans

Referencias 

Emigrantes italianos hacia Argentina
Pilotos de automovilismo de Italia
Pilotos de automovilismo de Argentina
Pilotos argentinos en las 24 Horas de Le Mans